Okręty US Navy o nazwie USS  "Peerless":
 Pierwszy "Peerless" został zbudowany jako "Eagle" w 1917 w stoczni Union Iron Works w San Francisco.
 Drugi "Peerless" (AMc-93) był trałowcem typu Accentor, który był w służbie w latach 1942-1946.
Peerless